Михаи́л Хано́нович Га́нтварг (род. 25 февраля 1947, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский скрипач, педагог, профессор. Народный артист России (2004).

Ректор Санкт-Петербургской консерватории в 2011–2015 годах.

Биография 

Окончил Музыкальную школу-десятилетку (ныне — средняя специальная музыкальная школа-лицей при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова). Дебютировал в 11 лет, исполнив с оркестром консерватории скрипичный концерт Мендельсона. В Ленинградской консерватории занимался у Михаила Ваймана, в его же классе прошёл ассистентуру-стажировку. Лауреат Международного конкурса скрипачей им. Никколо Паганини (1967), Всесоюзного конкурса скрипачей (1969).

С 1975 по 1987 годы — концертмейстер Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Создатель (1987) и художественный руководитель камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга».

Преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории, профессор. С 2007 года являлся заведующим кафедрой скрипки и альта Санкт-Петербургской консерватории. В декабре 2011 года избран ректором Санкт-Петергургской консерватории.

Записал около 40 СD в сотрудничестве с российскими и зарубежными фирмами. В них собраны все скрипичные и фортепианные концерты Моцарта, инструментальные циклы Вивальди, концерты для скрипки с оркестром Шостаковича, Сибелиуса, Гайдна, Баха.

Общественная позиция 
1 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики Президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Награды и звания 
 Народный артист Российской Федерации (2004).
 Заслуженный артист РСФСР (1991). 
 Почётный диплом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (18 апреля 2007 года) — за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге и в связи с 20-летием со дня создания камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт».

Примечания 

Академические музыканты России
Скрипачи России
Скрипачи СССР
Музыканты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии
Ректоры и директора Санкт-Петербургской консерватории